Palib. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivan Vladimirovitj Palibin

Robotskapade auktorsförkortningar